Hans-Georg Kraus ist der Name folgender Personen:
* Hans-Georg Kraus (1949–2020), deutscher Fußballspieler
 Hans-Georg Kraus (Unternehmer) (1935–2020), deutscher Unternehmer, Gründer von Wikinger Reisen